Miejscowości w Polsce
 Pierwsza Kolonia – część wsi Szymanowice w woj. łódzkim w pow. łowickim, w gminie Zduny
 Pierwsza Kolonia – część wsi Żurada w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Olkusz
 Pierwsza Kolonia – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom